De Alaertspasterne of Kaelpasterne was een van de poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo. Het poortje gaf toegang tot de havenkade vanaf de Kolenstraat en wordt in 1387 vermeld.

In 1537 blijkt op deze locatie de Nieuwe Poort te staan.

Vestingwerk van Venlo